Ума Джоли (; род. 8 апреля 1995 года в Бербанке, Калифорния, США) — американская порноактриса, эротическая фотомодель и диджей.

Карьера 
Имеет мексиканско-румынско-венгерско-немецкое происхождение. Родилась 8 апреля 1995 года в Бербанке, Калифорния. Выросла в Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес. Потеряла девственность в 16 лет. Работала продавцом компании Abercrombie & Fitch, а также барменом и стриптизёршей.

Летом 2014 года в возрасте 19 лет участвует в эротической фотосессии, после которой ей предлагают съёмки в лесбийском порно. Для студии Filly Films снялась в своей первой лесбийской сцене, где её партнёршей стала Голди Раш. Осенью 2015 года начинает сниматься в сценах с мужчинами.

Её псевдоним составлен из имени и фамилии двух голливудских актрис — Умы Турман и Анджелины Джоли.

Снимается для таких студий и сайтов, как Bang Bros, Fantasy Massage, Girlfriends Films, Girlsway, MET-Art, Mile High, Mofos, Pulse Distribution, Twistys.com, Vixen и других.

В 2015 году впервые снялась в фотосессии для мартовского выпуска журнала Penthouse, и с тех пор неоднократно появлялась на страницах журнала. В феврале 2017 года была названа данным журналом «Киской месяца» (Pet of the Month). Впервые появилась на страницах журнала Hustler в январском выпуске за 2016 год. В июле 2018 года появилась уже на обложке данного журнала. Также неоднократно выбиралась порносайтами как девушка месяца.

По данным сайта IAFD на сентябрь 2018 года, снялась в более чем 50 порнофильмах.

Также работает диджеем в ночных клубах Майами.

Достижения 
 VIParea — Delight of the Month (март 2015, декабрь 2016).
 Penthouse — Pet of the Month (февраль 2017).
 Girlsway — Girl of the Month (февраль 2017).
 Cherry Pimps — Cherry of the Month (май 2017).
 Twistys — Treat of the Month (июль 2017).
 Vixen — Angel of the Month (сентябрь 2017).
 Hustler — Honey of the Month (июль 2018).

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2014 — Kissing Cousins 3
 2015 — Hot Lesbian Love 6
 2016 — A Soft Touch 3
 2016 — Backseat Banging 2
 2016 — Lesbian Stepdaughters
 2017 — Bang POV 9
 2017 — Dream Pairings Chapter One
 2017 — Lesbian Massage 2
 2017 — My Horny Teen GF 3
 2017 — Party of Three 17
 2017 — Uma Jolie Georgia Jones Experience
 2017 — Young Fantasies 2
 2018 — Faces Covered 6
 2018 — Uma Jolie Unleashed

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте Hustler

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Диджеи
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Penthouse Pets
Ангелы Vixen
Вишенки Cherry Pimps
Девушки Girlsway
Twistys Treats